Bukit Hagu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bukit Hagu (kulle i Indonesien), Aceh, 
 Cot Hagu, berg, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar